Le psaume 127 peut désigner :
 le psaume 127 (126) : psaume 127 selon la numérotation hébraïque, psaume 126 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 128 (127) : psaume 128 selon la numérotation hébraïque, psaume 127 selon la numérotation grecque.